Component video – analogowy sygnał wideo dzielony na trzy lub więcej składowych i transmitowany po niezależnych kablach w celu zmniejszenia wpływu zakłóceń zewnętrznych.
Umożliwia przenoszenie obrazu wysokiej rozdzielczości HDTV.

Zobacz też 
 YPbPr

Systemy wideo